Plaats in Indonesië
 Kaligintung (Temon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Kaligintung (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java